Малая Кисовка (), село, 
Коломакский поселковый совет,
Коломакский район,
Харьковская область.

Село Малая Кисовка присоединено к пгт Коломак в ? году.

Географическое положение 
Село Малая Кисовка примыкает к пгт Коломак.

Исчезнувшие населённые пункты Харьковской области
Населённые пункты Коломакского района